Oléac-Debat ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien in den Vor-Pyrenäen.

Geographie 
Oléac-Debat liegt etwa acht Kilometer nordöstlich der Stadt Tarbes. Im Norden befindet sich die Gemeinde Sabalos.

Demographie

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Okzitanien